Lesina ist:

 eine Gemeinde in der Provinz Foggia, Apulien, Italien; siehe Lesina (Apulien)
 ein Titularbischof in Italien, siehe Titularbistum Lesina
 ein Nebenfluss des Brembo in Italien, siehe Lesina (Brembo)
 ein Ortsteil der Gemeinde Třebeň, Okres Cheb, Tschechien
 der italienische Name für die kroatische Insel Hvar
 der italienische Name der Stadt Hvar (Stadt) in Kroatien
 eine Heuschrecken-Gattung, siehe Lesina (Gattung)